Andrej Viktorovič Trefilov (), ruski hokejist, * 31. avgust 1969, Kirovo-Čepeck, Sovjetska zveza.

Trefilov je večino svoje kariere branil v severnoameriških ligah, v ligi NHL za kluba Calgary Flames in Buffalo Sabres. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojil bronasto medaljo, za rusko reprezentanco pa na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo, in dveh Svetovnih prvenstvih. Za obe reprezentanci je skupno branil na devetindvajsetih tekmah.

Pregled kariere 

|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 8
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.82
| .875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 21
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 92
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 92/93
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.62
| .872
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salt Lake Eagles
| IHL
| 92/93
|
| 42
|
| 0
| 0
| 0
| 44
| 3.19
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
|
|
|
|
|
| 2.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 93/94
|
| 10
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.50
| .915
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 93/94
|
| 28
|
| 0
| 0
| 0
| 22
| 3.42
| .894
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 94/95
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.07
| .877
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 94/95
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.13
| .915
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 5
|
|
|
|
|
| 1.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 95/96
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.61
| .906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 95/96
|
| 18
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.51
| .903
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
|
|
|
|
|
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 96/97
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.77
| .898
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 97/98
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.60
| .924
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 97/98
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.03
| .914
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 97/98
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.41
| .883
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 2
| 6
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 98/99
|
| 18
|
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.37
| .934
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 98/99
|
| 27
|
| 0
| 2
| 2
| 16
| 1.97
| .926
|
| 10
|
| 0
| 1
| 3
| 20
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 98/99
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 9.60
| .800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 98/99
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.07
| .869
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 98/99
|
| 3
|
|
|
|
| 0
| 2.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| Evropska liga
| 98/99
|
| 2
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.35
| .857
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Wolves
| IHL
| 99/00
|
| 46
|
| 0
| 1
| 1
| 20
| 2.17
| .919
|
| 9
|
| 0
| 0
| 1
| 14
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 00/01
|
| 50
| 58
| 0
| 0
| 0
| 22
| 2.51
| .916
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 01/02
|
| 58
| 60
| 0
| 0
| 0
| 16
| 2.27
| .912
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 02/03
|
| 37
| 43
| 0
| 0
| 0
| 14
| 2.14
| .912
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.38
| .855
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 03/04
|
| 35
| 44
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.23
| .908
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.57
| .879
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 04/05
|
| 30
| 38
| 0
| 0
| 0
| 12
| 2.29
| .900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 05/06
|
| 23
| 36
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.14
| .918
|
| 14
| 14
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.08
| .873
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Salt Lake City Golden Eagles
Hokejisti Saint John Flames
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti Indianapolis Ice
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Detroit Vipers
Hokejisti Ak Bars Kazan
Hokejisti Chicago Wolves
Hokejisti Düsseldorfer EG
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih